Carsen Germyn (né le  à Campbell River, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Rockets de Kelowna || LHOu ||59 ||6 ||10 ||16 ||61 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1999-2000 || Rockets de Kelowna || LHOu ||71 ||16 ||29 ||45 ||111 ||5 ||3 ||3 ||6 ||4
|-
|2000-2001 || Rockets de Kelowna || LHOu ||71 ||35 ||52 ||87 ||102 ||6 ||2 ||6 ||8 ||10
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || Rockets de Kelowna || LHOu ||23 ||10 ||18 ||28 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Rebels de Red Deer || LHOu ||37 ||23 ||25 ||48 ||83 ||23 ||4 ||12 ||16 ||24
|-
|2002-2003 || Rebels de Red Deer || LHOu ||63 ||26 ||33 ||59 ||108 ||23 ||4 ||9 ||13 ||25
|-
|2003-2004 || Admirals de Norfolk || LAH ||77 ||11 ||16 ||27 ||104 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2004-2005 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||60 ||9 ||11 ||20 ||115 ||10 ||0 ||0 ||0 ||25 
|-
|2005-2006 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||77 ||24 ||31 ||55 ||127 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Flames de Calgary || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||77 ||28 ||32 ||60 ||124 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2006-2007 || Flames de Calgary || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Flames de Quad City || LAH ||77 ||19 ||29 ||48 ||133 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Flames de Quad City || LAH ||75 ||13 ||47 ||60 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||21 ||5 ||10 ||15 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HC Olten || LNB || 36|| 18|| 27|| 45|| 26|| 10|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
|2011-2012 || Straubing Tigers || DEL || 49|| 14|| 25|| 39|| 70|| 8|| 3|| 4|| 7|| 16
|-
|2012-2013 || Straubing Tigers || DEL || 52|| 16|| 14|| 30|| 75|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Straubing Tigers || DEL|| 49||16 ||21 ||37 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || AIK IF || SHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Straubing Tigers || DEL|| 9|| 1||3 || 4|| 33||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1982
Naissance dans le district régional de Comox-Strathcona
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du HC Olten
Joueur du EHC Straubing Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché